Terechow (kyrillisch , nach englischer Transkription ) ist der Familienname folgender Personen:

 Ihor Terechow (* 1967), ukrainischer Politiker, Bürgermeister von Charkiw
 Sergei Jurjewitsch Terechow (* 1990), russischer Fußballspieler
 Wladislaw Petrowitsch Terechow (* 1933), russischer Diplomat

Siehe auch:

 Miguel Terekhov (1928–2012), uruguayisch-amerikanischer Balletttänzer und -lehrer